Predsednik vlade Estonije (estonsko: peaminister) je vodja vlade Republike Estonije. Po volitvah ga predlaga predsednik države (navadno zmagovalca), potrditi ga mora tudi parlament.

Seznam vlad Estonije

Od 1992

Zunanje povezave 
 Uradna stran vlade

Glej tudi 

 Predsednik Estonije
 Politika Estonije
 Evropska unija

Sklici